Тоска може да се отнася за:
 Тоска, село в община Струга, Северна Македония
 „Тоска“, опера на Джакомо Пучини

Вижте също 
 Тоскана – административен регион в Италия